

Клаймер — місто, штат Нью-Йорк
 Клаймер — місто, штат Пенсільванія
 Клаймер Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія

Див. також 
 Олівер Клаймер